Langheinrich ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ritter von Langheinrich (1870–1950), deutscher Politiker der DDP
 David Langheinrich (1978–2006), deutscher Rallyefahrer
 Elsa Plath-Langheinrich (* 1932), deutsche Autorin und Historikerin
 Franz Langheinrich (1864–1945), deutscher Erzähler und Lyriker
 Leonard Langheinrich (1890–1944), deutscher Journalist und Schriftsteller